

События 
 471/470 — Афинский архонт-эпоним Праксиэрг.
 Остракизм Фемистокла. Фемистокл поселяется в Аргосе.

Римская республика 
 Консулы: Аппий Клавдий Красс Инрегиллен Сабин и Тит Квинкций Капитолин Барбат.
 Народные трибуны: Гай Леторий и Публилий Волерон.
 Публиевские законы : голосование по куриям заменено голосованием по трибам (их 21).

Родились 
 Ганнибал Магон — карфагенский политический деятель и полководец, сын Гисгона.

См. также